Список цикад Новой Зеландии включает все виды семейства Cicadidae Новой Зеландии.

Список видов 
В фауне Новой Зеландии представлены 42 вида и подвида цикад (все из трибы Cicadettini подсемейства Cicadettinae), главным образом эндемики родов Maoricicada (19 видов и подвидов) и Kikihia (16), а также из родов Amphipsalta (3 вида), Notopsalta (1) и Rhodopsalta (3).
 Amphipsalta cingulata (Fabricius, 1775)
 Amphipsalta strepitans (Kirkaldy, 1909)
 Amphipsalta zelandica (Boisduval, 1835)
 Kikihia angusta (Walker, 1850)
 Kikihia cauta (Myers, 1921)
 Kikihia cutora cumberi Fleming, 1973
 Kikihia cutora cutora (Walker, 1850)
 Kikihia cutora exulis (Hudson, 1950)
 Kikihia dugdalei Fleming, 1984
 Kikihia horologium Fleming, 1984
 Kikihia laneorum Fleming, 1984
 Kikihia longula (Hudson, 1950)
 Kikihia muta muta (Fabricius, 1775)
 Kikihia muta pallida (Hudson, 1950)
 Kikihia ochrina (Walker, 1858)
 Kikihia paxillulae Fleming, 1984
 Kikihia rosea (Walker, 1850)
 Kikihia scutellaris (Walker, 1850)
 Kikihia subalpina (Hudson, 1891)
 Maoricicada alticola Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada campbelli (Myers, 1923)
 Maoricicada cassiope (Hudson, 1891)
 Maoricicada clamitans Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada hamiltoni (Myers, 1926)
 Maoricicada iolanthe (Hudson, 1891)
 Maoricicada lindsayi (Myers, 1923)
 Maoricicada mangu celer Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada mangu gourlayi Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada mangu mangu (White, 1879)
 Maoricicada mangu multicostata Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada myersi (Fleming, 1971)
 Maoricicada nigra frigida Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada nigra nigra (Myers, 1921)
 Maoricicada oromelaena (Myers, 1926)
 Maoricicada otagoensis maceweni Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada otagoensis otagoensis Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada phaeoptera Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada tenuis Dugdale & Fleming, 1978
 Notopsalta sericea (Walker, 1850)
 Rhodopsalta cruentata (Fabricius, 1775)
 Rhodopsalta leptomera (Myers, 1921)
 Rhodopsalta microdora (Hudson, 1936)

См. также 
 Список Cicadellidae Новой Зеландии
 Список Delphacidae Новой Зеландии

Примечания

Литература 
 Arensburger, P., Buckley, T.R. & Simon, C. (2004). Biogeography and phylogeny of the New Zealand cicada genera (Hemiptera: Cicadidae) based on nuclear and mitochondrial DNA data. Journal of Biogeography, 31, 1-13.
 Fleming, C.A. 1973: The Kermadec Islands cicada and its relatives (Hemiptera: Homoptera). New Zealand journal of science, 16: 315—332.

Ссылки 

Новой
Цикад